Цзяюйгуа́нь () — городской округ в провинции Ганьсу КНР. Название означает «застава Цзяюй»; здесь находится самый западный проход в Великой стене.

История 

При империи Мин здесь находилась западная оконечность Великой стены.

После Синьхайской революции в 1913 году был создан уезд Цзюцюань, и эти земли вошли в его состав.

Бурный рост Цзяюйгуаня начался после первой пятилетки, когда в 1955 году в уезде Сунань началась добыча железа. В 1958 году здесь расположилась штаб-квартира Цзюцюаньской железодобывающей компании. В 1965 году на территориях, выделенных из уездов Цзюцюань и Сунань был создан город Цзяюйгуань С 1971 году Цзяюйгуань подчинён напрямую властям провинции Ганьсу.

Административно-территориальное деление 
Исторически Цзяюйгуань не делился на уезды. 1 декабря 2009 года Цзяюйгуань был разделён на 3 района:

Эти три района являются лишь административными структурами, и не относятся к официальным единицам административно-территориального деления (в частности, они не имеют самоуправления, ими управляют специальные рабочие комитеты). Официально Цзяюйгуань с 2012 года делится на 29 «больших коммун» (大社区).

Примечания

Ссылки 
 

Городские округа провинции Ганьсу